Barisal, ville du Bangladesh
 Barisal, district du Bangladesh
 Barisal, division du Bangladesh